Miguel de Molinos (1628–1697), Spaans theoloog
Molinos (Salta), een plaats in de Argentijnse provincie Salta
Molinos (departement), een departement van de Argentijnse provincie Salta
 Molinos (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel